Aleksander Benedykt Batowski (1760–1841) – łowczy, stolnik
 Aleksander Konstanty Batowski (1799–1862) – historyk-publicysta i działacz polityczny
 Stanisław Batowski Kaczor (1866–1946) – malarz batalista
 Zygmunt Batowski (1876–1944) – historyk sztuki
 Henryk Batowski (1907–1999) – historyk slawista
 Natalia Batowska (1894–1961) – historyk sztuki